Touzac puede referirse a: 

 Touzac, comuna francesa situada en Charente.
 Touzac, comuna francesa situada en Lot.